Cabo del Medio kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cabo del Medio (udde),

Argentina 

 Cabo del Medio (udde), Eldslandet, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar